Finalen av Europamästerskapet i fotboll för damer 2013 spelades den 28 juli 2013 på Friends Arena i Stockholm i Sverige, för att kora Europamästaren i fotboll för damer 2013.

Vägen till finalen

Matchen

Källor 
 Rsssf.com

Final
Fotbollsåret 2013
Fotboll i Sverige
Sportevenemang i Sverige